Il clivaggio (dal francese clivage, derivato dall'olandese klieven "fendere") è la separazione tra due strutture
 Clivaggio – in geologia
 Clivaggio – in mineralogia
 Clivaggio – in metallurgia
 Clivaggio – in biologia
 Clivaggio – in embriologia